Aigues-Juntes, Ariège
Aigues-Mortes, Gard 
Aigues-Vives (Ariège) 
Aigues-Vives (Aude)
Aigues-Vives (Gard)
Aigues-Vives (Hérault) 
Ayguesvives, Haute-Garonne 

Spanje
Aigües, gemeente